Бабкова — женская форма фамилии .
 Бабкова, Зора (1921—1946) — чешская актриса, известная под псевдонимом Зорка Яну.
 Бабкова, Людмила (1914—2000) — чешская актриса, известная под псевдонимом Лида Баарова.
 Бабкова, Марина Анатольевна (род. 1969) — советская спортсменка (прыжки в воду).